Полін Пармантьє була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Магдалена Рибарикова.

Андреа Петкович виграла титул, у фіналі перемігши Іоану Ралуку Олару з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А Корне
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Дуке-Маріньо
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3=4
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л Домінгес Ліно
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Майр
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05={{Nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Заглавова
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Н Льягостера Вівес| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Л Градецька
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= С Баммер| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= Н Вієрін
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Домаховська
| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= ІР Олару| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=6| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Пармантьє| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= К Клашка
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Коритцева
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= М Рибарикова| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А Корне| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П Майр
| RD2-score02-1=6'''
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=

Нижня половина

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Gastein Ladies, одиночний розряд
2009